Vang Jing (1968) olimpiai ezüstérmes kínai softballjátékos
 Vang Jing (1981) kínai jégkorongozónő, olimpikon
 Vang Jing (1983) kínai birkózó, olimpikon
 Vang Jing (1988) kínai vízilabdázónő, olimpikon